Rovere ima više značenja:
 Rovere (Forli-Čezena)
 Rovere (L'Akvila)
 Rovere (Padova)
 Rovere (Parma)
 Rovere (Pordenone)
 Rovere (Rovigo)
 Rovere (Savona)